Jennifer (voornaam) is een voornaam voor een meisje.
Jennifer (film) is een film van Brian De Palma.
Jennifer Aniston
Jennifer Capriati
Jennifer Connelly
Jennifer Garner
Jennifer Love Hewitt
Jennifer Hoffman
Jennifer Lawrence
Jennifer Lopez
Jennifer Saunders
Jennifer Shahade
Jennifer Willems
Jennifer Warnes
Zie ook
Jenny
Jenna
Jenni	
Jenn
Jen